Domokos Gábor (1933–2022) fizikus, az MTA külső tagja
Domokos Gábor (1961) építészmérnök, matematikus, az MTA tagja
Domokos Gábor forgatókönyvíró, dolgozott többek közt a Barátok köztön és A mi kis falunkon is.